L'acronimo RACI può indicare: 
 RACI – Reale Automobile Club d'Italia (1927-1946)
 RACI – Responsible Accountable Consulted Informed, ovvero la Matrice di assegnazione responsabilità